Triumvirat steht für:

 Tresviri (auch Triumviri), ein Kollegium von drei Magistraten im antiken Rom
 Triumvirat, die Regierung dreier Männer
 Triumvirat (Band), eine deutsche Rockband 
 Das Triumvirat, ein Buch von Gisbert Haefs